Nowy Kawęczyn (gemeente), een gemeente in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Skierniewicki
 Nowy Kawęczyn (Łódź), een dorp in het Poolse woiwodschap Łódź, in powiat Skierniewicki